Реч канон (κανών) на грчком значи правило, пропис, одређен број. То је група утврђених правила, закона, књижевних или уметничких дела, која се прихватају као универэална или аксиоматска. 

Канон се може односити на следеће:
 Канон (музика), као форма музичког дела
 Канон (црква), као црквена правила и закони
 Канон Светог писма су дела укључена у Библију

Топоними и имена:
 Канон (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Ваздухопловна база Канон, насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Ени Канон, амерички астроном
 Канон (корпорација), Јапанска корпорација